PL steht für:
 Kiribati nach dem ICAO-Code
 Parlamentarische Linke der SPD
 Partido Liberal, politische Partei in Brasilien
 Partido Liberal de Honduras, politische Partei in Honduras
 Partit Laburista, maltesische sozialdemokratische Partei
 Patrologia Latina von Jacques Paul Migne
 Performance Level, Einstufung des Risikos nach Norm ISO 13849 für Sicherheitssysteme
 Pentacon Loading, Filmeinlegeautomatik für Kleinbildfilme siehe PL-System
 PhotoLine, Software zur Bildbearbeitung
 Photo Lithography, englisch für Fotolithografie (Halbleitertechnik)
 Photolumineszenz, physikalische Messmethode
 Presentation Layer, Darstellungsschicht im OSI-Modell
 Physical Layer (selten), Bitübertragungsschicht im OSI-Modell
 PL-Steckverbindung für Koaxialkabel, siehe Koaxialstecker #UHF- oder PL-Steckverbinder
 U-Bahnhof Plärrer der Nürnberger U-Bahn
 Poeta laureatus, gekrönter Dichter, siehe Dichterkrone
 Polen, Nationalitätszeichen und Ländercode nach ISO 3166
 Prädikatenlogik
 Pragmatische Linke, Strömung innerhalb der Jusos
 Premier League, oberste Spielklasse im englischen Fußball
 Prensa Latina, kubanische Nachrichtenagentur
 Programming Language, engl. für Programmiersprache
 Projektleiter, auch: Pl.
 Pro-Linux, Online-Nachrichten-Magazin rund um Linux und Open-Source-Software
 Pumping-Lemma, Begriff aus der theoretischen Informatik
 postcode area Plymouth (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Vogtlandkreis (für Plauen)
 Großbritannien: Preston
 Montenegro: Plav (Montenegro)
 Norwegen: Setesdal in der Provinz Agder
 Österreich: Bezirk St. Pölten-Land
 Polen: kreisfreie Stadt Leszno

Pl steht für:
 Pul (persisch für „Geld“), der hundertste Teil der afghanischen Währung Afghani

Pl. steht für:
 Plakat
 Plural, die Mehrzahl in der Grammatik
 Programming Language, siehe Programmiersprache

pl steht für:
 Pikoliter, siehe Liter #Präfixe
 polnische Sprache nach ISO 639-1

.pl steht für:
 .pl, Top-Level-Domain von Polen
 Dateiendung für Programme in Perl (Programmiersprache)
 Dateiendung für Programme in Prolog (Programmiersprache)

Siehe auch:

Abkürzung